Tit Quinti Pennus Capitolí Crispí, dictador el  i cònsol el  i el .
 Tit Quint Pennus Capitolí Crispí o Tit Quinti Crispí, cònsol el .
 Tit Quint Pennus Capitolí Crispí o Tit Quinti Crispí Sulpicià, cònsol el .